Deloitte Football Money League este un clasament al cluburilor de fotbal după venitul generat din operațiuni fotbalistice. El este produs anual de firma de conturi Deloitte și este publicatul la începutul lunii februarie a fiecărui an, descriind cel mai recent sezon finisat.

Clasamente după sezon

2011–12
Pentru al patrulea an la rând, top 4 echipe sunt Real Madrid, Barcelona, Manchester United și Bayern Munchen, iar Real Madrid devine prima echipă ce generează venituri de peste 500 millioane €. Manchester City, Borussia Dortmund și Napoli continuă avansarea lor rapidă în poziții.

2010–11

2009–10

2008–09

2007–08

2006–07 

Venitul total al 20 celor mai bogate cluburi din lume, a fost cifra record de 3,73 miliarde €. Nici un club nu poate depăși Real Madrid, care pentru al treilea an la rând rămâne lider în clasament.

2005–06

2004–05

2003–04

2002–03 
Cluburile engleze au dominat clasamentul încasărilor pentru sezonul 2002/03, cu 5 echipe din Premier League în top 10.

2001–02

2000–01

1997–98

Sumar

Analiza anuală a Finanțelor Fotbalului 2011 

Top 5 campionate din Europa au avut o creștere record cu 4 procente spre un plafon all-time de 16,3 miliarde de euro (13,7 mld £/23,8 mld $) în 2009-10. “Big Five” a avut un venit total de 8,4 mld euro, cu 5 procente în creștere față de 2008-09, conform Deloitte.

Adițional, un total de 754,1 mln € a fost distribut cluburilor participanate în Liga Campionilor 2008-2009.

Vezi și
Media de spectatori a cluburilor de fotbal europene
Lista Forbes a celor mai scumpe cluburi de fotbal
Lista proprietarilor cluburilor engleze de fotbal

Referințe

Deloitte Football Money League 2012  (rankings for the 2010–11 season) PDF 
Deloitte Football Money League 2011  (rankings for the 2009–10 season) PDF 
Deloitte Football Money League 2010  (rankings for the 2008–09 season) PDF
Deloitte Football Money League 2009  (rankings for the 2007–08 season) PDF
Deloitte Football Money League 2008  (rankings for the 2006–07 season) PDF 
Deloitte Football Money League 2007  (rankings for the 2005–06 season) PDF 
Deloitte Football Money League 2006  (rankings for the 2004–05 season) PDF 
Deloitte Football Money League 2005  (rankings for the 2003–04 season) PDF

Legături externe
deloitte.com 
ESPN: Rolling out of control

Clasamente
Recorduri și statistici fotbalistice